Виталий Семёнович Ходош (15 января 1945 — 12 мая 2016) — российский композитор, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки и композиции Ростовской консерватории, член Союза композиторов России.

Биография 
Родился на станции Пенек Чулымского района Новосибирской области. Обучение музыке начинал в Новосибирске: в 1962 году поступил в местное музыкальное училище в класс композиции Л. С. Агабалян, а тремя годами позже — в Новосибирскую консерваторию, где обучался композиции у профессора А. Ф. Мурова. Однако уже в 1967 году переехал в Ростов-на-Дону и продолжил обучение в Ростовском музыкально-педагогическом институте в классе профессоров Зейдмана и Клиничева. Дипломной работой стала опера «Золотой ключик» на основе сказки Алексея Толстого. В дальнейшем часто обращался к музыке для детей, причём как в оперном («Репка», «Курочка Ряба») и хоровом, так и инструментальном (концерт для фортепиано с оркестром «Лукоморье») жанрах.

После окончания вуза в 1970 году остался преподавать в классе композиции музыкально-педагогического института (в 1992 году преобразованного в консерваторию). Позднее стал профессором кафедры теории музыки и композиции, деканом нескольких факультетов консерватории, а в 2010 году был назначен заведующим кафедрой сольного пения. Десять его учеников впоследствии сами стали членами Союза композиторов России. Помимо преподавательской, вёл и организаторскую деятельность, в частности был заместителем председателя правления Ростовской композиторской организации.

Творчество 
Автор различных произведений в различных жанрах академической музыки, с фокусом на театральные и хоровые формы, значительное место в творчестве занимает музыка для детей. Творчество композитора чуждо авангарду и находится в русле «традиционной» классической музыки. При этом музыковед А. Цукер считает, что Ходошу «свойственна многоплановость, широта интересов, особый тип художественного мышления, для которого характерно стремление отразить жизнь в самых разнообразных её проявлениях, испытать радость творческого перевоплощения». Достаточно часто композитор обращался к произведениям Чехова: помимо трёх одноактных опер («Беззащитное существо», «Ведьма», «Медведь») в его творчестве есть и кантата «По прочтении „Архиерея“ А. П. Чехова». В 2009 году за создание этих произведений Ходош был удостоен Чеховской премии, учреждённой губернатором Ростовской области.

Произведения композитора исполняются в России и за рубежом: в 1999 году театр «Санкт-Петербург опера» осуществил постановку оперы «Беззащитное существо», а в 2008 году опера «Медведь» была показана Ростовским музыкальным театром на V конкурсе «Città di Pesaro» (Италия), где удостоилась специального диплома. В 2012 году тот же «Медведь» в значительно расширенной версии был показан в Краснодарском музыкальном театре в рамках проекта «Три века оперы. Молодые — молодым». Рассказывая о постановке, критики положительно оценивали вклад композитора: «музыка Ходоша трагичная и томная, лукавая и ироничная, медленная и неожиданно стремительная и страстная, резкая и мелодичная, уверенно ведет героев к счастливому концу. Композитор включает в оперу фрагменты из известной классической музыки <…> Но все вкрапления сделаны талантливо, и поэтому они органично вписываются в партитуру, придают ей широту, необходимую ироничность, а порой и эксцентричность, и жизненную достоверность».

Семья 
Жена Эвелина Яковлевна — профессор кафедры хорового дирижирования Ростовской консерватории, дочь — хормейстер.

Произведения 
Оперы
 «Золотой ключик» (1970)
 «Беззащитное существо» (1996)
 «Ведьма» (1998)
 «Медведь» (2006; 2013)
Оперетты
 «Сеанс чёрной магии» по «Плодам просвещения» Л. Толстого (1978)
 «Двенадцатая ночь» по У. Шекспиру (1986)
Балет
 «Сказка о попе и работнике его балде» (1999)
Инструментальные
 Концерт для скрипки с оркестром (1971)
 Concerto-grosso (1971)
 Камерная симфония (1973)
 Молодёжная симфониетта (1977)
 «Lacrimosa» для струнного оркестра (1988)
 Концерт для фортепиано с оркестром (1991)
Хоровые
 «Пять стихотворений М. Цветаевой» (1971)
 «Что ты, сердце мое, расходилося» — кантата на ст. А. Некрасова (1979)
 «Зорюшки-зори» — концерт для хора на ст. Л. Мея (1986)
 «По прочтении „Архиерея“ А. П. Чехова» — кантата (1994)
 «Лицейские песни» — кантата для солиста, хора и оркестра (1992)
 «Страсти по Анне» — поэма для чтеца, хора и струнного оркестра (по «Реквиему» А. Ахматовой, 2002)
 вокальные циклы на стихи Ф. Кривина (1975), Кабира (1987), Н. Гумилёва (1996), А. Ахматовой (1997)

Награды 
Лауреат премии Губернатора Ростовской области им. А. П. Чехова, лауреат премии «Человек года — 2014» в номинации «композитор года», лауреат международного конкурса в Италии, а также областных конкурсов.

Память 
 В декабре 2019 года в Таганроге состоялся I Всероссийский детский конкурс-фестиваль имени Виталия Ходоша.

Примечания

Ссылки 
 Произведения на сайте classic-online.ru
 Биография на сайте Ростовского отделения СКР
 Биография на сайте Ростовской консерватории

Выпускники Ростовской консерватории
Преподаватели Ростовской консерватории